Anthracothecium är ett släkte av lavar. Anthracothecium ingår i familjen Pyrenulaceae, ordningen Pyrenulales, klassen Eurotiomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Externa länkar 

Sporsäcksvampar
Anthracothecium